Michael Byrne, Mike Byrne
 Michael Byrne – angielski żeglarz, uczestnik buntu na Bounty
 Michael Byrne – angielski polityk, parlamentarzysta z St Mawes
 Michael Byrne (ur. 1943) – brytyjski aktor
 Mick Byrne, właśc. Michael Byrne (ur. 1960) – irlandzki piłkarz
 Mike Byrne – amerykański muzyk, gitarzysta The Methadones
 Mike Byrne (ur. 1990) – amerykański muzyk, perkusista The Smashing Pumpkins
 Michael Byrne (ur. 1997) – amerykański baseballista